Agostino Gaetano Riboldi (1839-1902) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Antonio Riboldi (1923-2017) – vescovo cattolico italiano
Cesare Riboldi (1924-1945) – partigiano italiano
Enea Riboldi (1954) – disegnatore e illustratore italiano
Ezio Riboldi (1878-1965) – politico italiano
Maria Riboldi (1957) – ex calciatrice italiana
Penelope Riboldi (1986) – calciatrice italiana